hrabstwo Somerset w Anglii
 hrabstwo Somerset (ang. Somerset County) w USA, w stanie Maine
 hrabstwo Somerset (ang. Somerset County) w USA, w stanie Maryland
 hrabstwo Somerset (ang. Somerset County) w USA, w stanie New Jersey
 hrabstwo Somerset (ang. Somerset County) w USA, w stanie Pensylwania